Universidad del Istmo puede referirse a:

la Universidad del Istmo, localizada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala; 
la Universidad del Istmo, localizada en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, México; o
la Universidad del Istmo, localizada en la ciudad de Panamá, Panamá.